Исчезнувшая Романия () — социолингвистический термин, используемый историографами-романистами для описания всех тех территорий бывшей Римской империи, где античная романизация имела место, но оказалась недостаточно сильной для формирования долговременного местного романского идиома. К примеру, относительно небольшие очаги городской романской культуры в римской Британии оказались не слишком устойчивыми для того чтобы противостоять процессу ассимиляции в условиях позднеантичных и раннесредневековых миграций кельтов и германцев Тем не менее, на основе имеющегося материала, учёные сделали попытку восстановить по имеющимся данным гипотетический бритениг (романский язык Британии как если бы он не вымер). В некоторых регионах (Добруджа, Бретань, Эльзас и Лотарингия, Сицилия, Балеарские острова, Андалусия) после периода дероманизации произошла рероманизация, но уже не латынью, а неороманским языком.

Примеры 
Постепенной германизации со времён поздней античности подверглось романское население среднего Рейна, верхнего Подунавья и Альп.

Великое переселение народов таким образом привело к ассимиляции части романоязычного населения и этот процесс продолжился в средние века и продолжается в некоторых местах и в наши дни (угасание ретороманских языков в Швейцарии, ассимиляция части валахов на Балканах и проч.). Как показывает пример далматинского языка и его диалектов (вельотского, рагузанского) термин также охватывает территории, на которых сформировался достоверно подтверждённый автохтонный романский язык, который был позднее заменен другими нероманскими языками в средние века. В регионах, которые ранее контролировала Римская империя, вульгарная латынь вышла из употребления в Северной Африке, исчезла по Рейну, не сохранилась в Паннонии по нижнему и среднему Дунаю и сильно сократила свой ареал на Балканах (кроме бывшей Дакии). О былом романоязычии сейчас свидетельствуют романистика, а также сохраняющиеся субстратные заимствования из латыни в языках местных народов.

В некоторых случаях утрате романоязычия способствовали трагедии локального масштаба: после пожара 1464 года преимущественно ретороманоязычный (но постепенно германизирующийся и до этого) Кур заселили немецкоязычные строители из северных кантонов Швейцарии: в результате доля романоязычных к 2000 году здесь опустилась до 10 % населения (5 % итал. и 5 % ретороманского), а единственным официальным языков в городе ныне является немецкий, доля носителей которого достигла 81 %.

Литература 
 Histoire linguistique de la Romania: manuel international d’histoire linguistique de la Romania. Autor: Gerhard Ernst. Walter de Gruyter, 2006,  ISBN 978-3-11-017150-1 Adicionado em 10/04/2016.
 Encyclopedia Britannica. Edição 15, 2002, Encyclopædia Britannica, Inc., pág. 623,  ISBN 978-0-85229-787-2 Adicionado em 10/04/2016.

Примечания 

Романские языки